Абади́я () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Амброс. Население — 326 человек (на 2010 год).

Среди достопримечательностей — монастырь Бьен Парада (XVII в., ныне полуразрушен), церковь Санто-Доминго (XV—XVII вв., фрески эпохи барокко), дворец Сото-Фермозо в стиле мудехар (XV в.).

Население

Примечания

Ссылки 

Города Касереса
Муниципалитеты Касереса